| Название организации = Скауты Великой Степи
| В составе = Всемирной Организации Скаутского Движения
| Штаб-квартира = г.Нур-Султан
| Дата основания = 1992 год
| Оф. сайт = https://web.archive.org/web/20141006114255/http://www.scouts.kz/
| Генеральный секретарь = Катенов Ильдар Загедерейевич
| Количество членов = 1223 (2019)

СКАУТЫ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ — Национальная скаутская организация Республики Казахстан, образованная в 1992 году и вошедшая в состав Всемирной Организации Скаутского Движения 15 января 2008 год. Насчитывает 1223 человека (2019 год)

История 
Скаутинг появился в Казахстане в 1990 году, когда в Москве прошла конференция по Скаутингу. Будущий глава Организации Скаутского Движения Казахстана, Виктор Деймунд, представлял Казахскую ССР на Конференции. Была учреждена Ассоциация возрождения русского Скаутинга, входившая в уральский регион Российской ассоциации скаутов/навигаторов. В 1991 году Виктор Деймунд и Олег Можейко организовали первые скаутские отряды в Казахстане. Республиканские газеты широко освещали деятельность Павлодарских скаутских отрядов. В Павлодар пришло множество писем с просьбами помочь создать скаутские организации: лидеры скаутского движения стали рассылать литературу в разные города Казахстана, оказав помощь в создании новых отрядов.

Министерством внутренних дел 28 декабря 1992 года зарегистрирована Организация Скаутского Движения Казахстана, в 1993 году были открыты первые курсы для скаутов-лидеров. В 1994 году вышла в печать книга «Скаутинг для всех», в том же году скауты Казахстана выступили в Информационном совете Всемирного скаутского комитета в Крыму. Президент Организации В.Г.Деймунд обсудил развитие Скаутинга в Казахстане с Генеральным секретарём Всемирной Организации Скаутского Движения Жаком Морейльоном. Лидеры Организации участвовали в международном семинаре «Скаутинг: Молодёжь без границ» в Марокко. В 1995 году скауты Казахстана участвовали в 18-м Всемирном Джамбори в Нидерландах.

В октябре 2007 года Всемирное скаутское бюро получило запрос на членство во Всемирной Организации Скаутского Движения от Казахстана. Запрос был одобрен, и 16 января 2008 года Организация Скаутского Движения Казахстана вошла в состав Всемирной Организации Скаутского Движения и Евразийский скаутский регион.

В марте 2017 года на Совете ОСДК было принято решение об изменении названия Организации Скаутского Движения Казахстана на СКАУТЫ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ (СВС).

Программа 
С 2018 года СВС начинает внедрять новую образовательную Программу «Формирование характера молодого гражданина Республики Казахстан на основе целей «Рухани Жаңғыру». Она базируется на современных инновационных методах, которые применяются в мире для формирования гражданственности молодого поколения на основе национальных ценностей, развития молодёжного лидерства и волонтёрства, приобретения на практике ключевых компетентностей, необходимых для достижения жизненного и общественного успеха в XXI веке.

Скаутское движение Казахстана основано на следующих принципах:

1.Следование ценностям народа Казахстана
Приверженность национальной культуре, в которой выражены ценности народа Казахстана. 

2.Долг перед другими
Верность своей стране в гармонии с мирным развитием, взаимопониманием и сотрудничеством в местных, национальных и международных сообществах. Участие в развитии общества с признанием и уважением достоинства людей и целостности природного мира.

3.Долг перед собой
Ответственность за собственное развитие.

ЧЛЕНСТВО:
Для вступления необходимо:
1.Написать заявление о вступлении в Объединение.
2.Знать Скаутский Закон и дать Скаутское Обещание.
3.Уплатить вступительный и членский взносы.

В Объединении существует 2 категории членства: 
а) дети и молодые люди от 5 до 23 лет - получающие неформальное образование в рамках Образовательной Программы Объединения; 
б) взрослые (старше 18 лет) – Скаутские лидеры, как волонтеры, так и профессиональные работники, участвующие в организации, реализации, сопровождении и поддержке Образовательной Программы Объединения. 

Возрастные секции:

5-6 лет - Скаут Алан

7-10 лет - Скаут Каракулак

11-13 лет - Скаут Таутан

13-15 лет - Скаут Номад

15-17 лет - Скаут Тарлан

18-23 лет - Скаут Тархан

Обещание 
Честным словом обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы выполнить свой долг перед моей страной, помогать ближним и жить по закону скаутов!

Скаутский закон 
Скаутский закон состоит из следующих 10 правил:

1.Скаут честен.

2.Скаут верен.

3.Долг Скаута – быть полезным и помогать другим.

4.Скаут друг для всех и брат для каждого Скаута.

5.Скаут вежлив.

6.Скаут друг животных и всей природы.

7.Скаут предан родителям, дисциплинирован и выполняет наставления лидеров.

8.Скаут весел и не унывает при любых трудностях.

9.Скаут бережлив.

10.Скаут чист в мыслях, словах и делах.

См. также 

 Ассоциация гайдов Казахстана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 "There's Scouting in Kazakhstan?"  
 WOSM Circular N° 29/2007 

Скаутские организации
Организации Казахстана